Zillbach ist der:

 Name eines Ortsteils von Schwallungen in Thüringen, siehe Zillbach (Schwallungen)
 Name eines Baches, siehe Zillbach (Werra)
 Name eines Ortsteils von Eichenzell in Hessen, siehe Zillbach (Eichenzell)
 Nachname einer deutschen Politikerin (SPD) Käthe Zillbach (1952–2005)